Příjmení Kayser nosí více významných osobností:

 Isfrid Kayser (1712–1771) – německý skladatel, premonstát
 Jan Ondřej Kayser z Kaysernu (1716–1776) – český římskokatolický duchovní
 Jiří Kayser (1918–2016) – český sochař, keramik a malíř
 Vladimír Kayser (* 1951) – slovenský fotbalista